Umrao Jaan est le titre de films indiens inspirés de la nouvelle en ourdou Umrao Jaan ada:
 Umrao Jaan (film, 1981)
Umrao Jaan (film, 2006)